

Sigle 
 Centro italiano femminile  – nato nell'autunno 1944
 Common Intermediate Format  – formato standard di video digitale introdotto nel 1988 e ideato per le videoconferenze
 Cost, Insurance and Freight  – resa Incoterms relativa al trasporto di merci
 Council of International Fellowship  – organizzazione relativa al Servizio Sociale
 Crystallographic Information File  – formato di file utilizzato utilizzato in cristallografia
 Climate Investment Funds – Fondi di investimento climatico

Codici 
 CIF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chifeng (Cina)